Cleopatra Selene fue el nombre de dos reinas de Egipto:

Cleopatra Selene (I), hija de Ptolomeo VIII y Cleopatra III, esposa de Ptolomeo IX y (posiblemente) Ptolomeo X;
Cleopatra Selene (II), a veces Cleopatra VIII o Cleopatra VIII de Egipto, hija de Cleopatra VII y Marco Antonio. Hermana de Alejandro Helios y Ptolomeo Filadelfo. Fue esposa de Juba II, rey de Numidia y posteriormente de Mauritania.